Ма́йкл Макде́рман (; род. 10 августа 1977, Нью-Йорк, США) — американский актёр, юморист и писатель. В 2008 году был удостоен приза жюри Западно-Голливудского международного кинофестиваля за роль в короткометражном фильме «».

Биография 
Родился на Манхэттене в Нью-Йорке 10 августа 1977 года в семье американцев шотландского и португальского происхождения. В 2006 году окончил Барухский колледж со степенью бакалавра. Открытый гомосексуал и трансвестит.

Карьера 
В сентябре 2003 года дебютировал в роли судьи трансвеститов со своим альтер эго Кармеллой Кэнн в эпизоде «Насколько он честен?» в сериале «». В женском образе принимал участие на многочисленных фестивалях, в том числе на  и Оригинальном ЛГБТ Экспо в Нью-Йорке.

Снялся в эпизоде ​​«Братство» в сериале «Закон и порядок: Специальный корпус», сыграв Тайлера Генри, местного мастера залоговых обязательств братства, который был изнасилован и убит. Эпизод был показан в эфире 6 января 2004 года. В 2004 году он сыграл викария-крестьянку в пьесе «Кольцо смерти»  на сцене  в Нью-Йорке. Снялся в сериалах «15 фильмов о Мадонне», «», «Виралком», «», «Одна жизнь, чтобы жить», а также в фильме «Вуду, в которое ты веришь» и «Четыре буквы письма» режиссёра . В 2006 году снялся в телевизионной рекламе  вместе с . Макдерман, один из персонажей книги Дейл Дины Шварц «Прямой разговор с парнями-геями. Что подруги не скажут вам, а гетеросексуальные мужчины не станут говорить».

В 2008 году Макдерман, под псевдонимом Майкл Феррейра, стал автором сценария и продюсером полуавтобиографического короткометражного фильма «Это я, Мэтью!», в котором сыграл главную роль, вместе с известным актёром . Фильм получил награду жюри на Международном кинофестивале в Западном Голливуде. В 2013 году в качестве театрального режиссёра поставил пьесу Джона Бергантини-Грилло «В полдень у Фреда Кэмпбэлла» в Арт-центре Таймс-сквер в Нью- Йорке. В марте 2016 года участвовал в выставке Оригинального ЛГБТ Экспо в Каннах.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Киноактёры США
Выпускники Колледжа Баруха